аль-Басри́ () — нисба, указывающая на происхождение её носителя из Басры.

Персоналии
 Аль-Хасан аль-Басри (642—728) — исламский богослов и знаток хадисов.
 Мухаммад ибн Сирин аль-Басри (653—729) — выдающийся мусульманский богослов из поколения табиев, знаток хадисов, законовед, комментатор Корана и толкователь снов.
 Сабит ал-Бунани аль-Басри (ум. в 745 г.) — мусульманский аскет, прославившийся мудрыми речениями и любовью к поклонению.
 Рабия аль-Адавия аль-Басри (717—801) — одна из первых суфиев, почитающаяся как святая, героиня многочисленных исламских притч, прославляющих бескорыстную любовь к Богу.
 Ан-Надр ибн Шумайл (ум. 818) — арабский лингвист, литератор, философ и астроном.
 Абу Али аль-Хасан аль-Басри (965—1039) — арабский учёный-универсал: математик, механик, физик и астроном.
 Абуль-Хасан аль-Басри аль-Маварди (974—1058) — известный мусульманский мыслитель, правовед, последователь шафиитского мазхаба.
 Йефет бен Али аль-Басри (ум. в 980 г.) — выдающийся караимский поэт, экзегет, комментатор и переводчик Библии на арабский язык.
 Абу Мухаммед аль-Басри аль-Харири (1054—1122) — арабский писатель, поэт и филолог.